Meinken ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Meinken (1896–1976), deutscher Aquarianer und Amateur-Ichthyologe
 Sophie Wencke-Meinken (1874–1963), deutsche Malerin